Arden steht für:

 Arden (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Arden International, britisches Motorsport-Team
 Arden-Syntax, eine formale Sprache für medizinisches Wissen
 Arden Automobilbau, deutscher Automobilveredler
 Arden House, eine National Historic Landmark im Bundesstaat New York

Arden ist der Name folgender Orte

in Europa:
 Arden (Dänemark)
 Arden (England)
 Arden (Argyll and Bute)
 Arden (Glasgow)

in Kanada:
 Arden (Manitoba)
 Arden (Ontario)

in den Vereinigten Staaten:
 Arden (Arkansas), im Little River County
 Arden (Delaware), im New Castle County
 Arden (Michigan), im Berrien County
 Arden (Missouri), im Douglas County
 Arden (Nevada), im Clark County
 Arden (New York), im Orange County
 Arden (North Carolina), im Buncombe County
 Arden (Pennsylvania), im Washington County
 Arden (Tennessee), im Monroe County
 Arden (Texas), im Irion County
 Arden (Washington), im Stevens County
 Arden (Barbour County, West Virginia)
 Arden (Berkeley County, West Virginia)
 Arden Hills (Minnesota)
 Arden Lake, im Cobb County, Georgia
 Arden Mines, im Washington County, Pennsylvania
 Arden on the Severn, im Anne Arundel County, Maryland
 Arden Town, im Sacramento County, Kalifornien
 Arden Valley, im Baltimore County, Maryland

Weitere geografische Objekte:
 Arden Brook, Fließgewässer im Orange County, New York
 Arden Lake, See im Gallatin County, Montana
 Arden Pond, See im Anne Arundel County, Maryland
 Arden Island, St. Louis County, Minnesota
 Arden Gypsum Mine, Mine im Clark County, Nevada
 Arden Mine, Mine im Clear Creek County, Colorado
 Arden Quarries, Mine im Clark County, Nevada

Siehe auch:
 Enoch Arden
 Lemma von Arden